Radnik, osoba koja obavlja neki rad

U bivšim Sovjetskim Savezu i satelitskim komunističkim državama naziv rabotnik/robotnik ili radnik bio je čest naziv športskih udruga i nogometnih klubova.

Još neki nogometni klubovi nose to ime:

Hrvatska:
Nogometni klubovi:

NK Radnik Josipovac
NK Radnik Karlovac
NK Radnik Majur
NK Radnik Novi Bezdan
NK Radnik Sesvete
NK Radnik Velika Gorica
NK Radnik Vrbica

Makedonija:
FK Rabotnički Skoplje